Национальный чемпионат I 1940/1941 () — 38-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1940/1941
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1940 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1941 году